Velleia (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Piacenza
 Velleia (plant), een geslacht van bedektzadigen uit de familie Goodeniaceae